Telukjambe kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Telukjambe, distrikt, Jawa Barat, Kabupaten Karawang, 
 Desa Telukjambe, administrativ by, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar